Borisovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Slavyanovo (ort i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Popovo, 
 Borisovo (distrikt i Bulgarien), Ruse, Obsjtina Slivo Pole,

Ryssland 
 Borisovo (tunnelbanestation), tunnelbanestation i Moskva

Robotskapade Bulgarienförgreningar